B200 peut faire référence à :
 Beechcraft 200, un avion d’affaire américain ;
 Bundesstraße 200, une route fédérale allemande reliant Husum à Harrislee ;
 Benetton B200, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.